Serra do Tamanduá kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Serra do Tamanduá (kulle), Pernambuco, Carnaubeira da Penha, 
 Serra do Tamanduá (bergskedja), Santa Catarina, 

Robotskapade Brasilienförgreningar